The Best of Judas Priest: Living After Midnight е компилационен албум на британската хевиметъл група Judas Priest. Съставен е изцяло с дискографията при Sony/Columbia, в резултат на това песни от албумите Rocka Rolla (1974) и Sad Wings of Destiny (1976) не са включени, защото правата върху тях се държат от Gull Records. През 2002 г. е преиздаден от Sony с 18 песни и различен трак лист.

Състав 
 Роб Халфорд – вокали
 Кенет Даунинг – китара
 Глен Типтън – китара
 Йън Хил – бас
 Скот Травис – барабани в песен 12
 Дейв Холънд – барабани в песни 2-11, 13
 Лес Бинкс – барабани в песен 1, 14-16

Песни

Бележки 

Албуми на Джудас Прийст
Музикални албуми от 1998 година
Компилации